Onomàstica:
 Capel·la (cognom)
 Marcià Mineu Fèlix Capel·la (Martianus Mineus Felix Capella), escriptor llatí 
 Estatili Capel·la, cavaller romà